Аллсвенскан 1999 () — 75-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 10 апреля 1999 года и закончился 30 октября 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1999
Швеция
Спорт в Швеции в 1999 году